skrót oznaczający Agencję Wywiadu

Geokodowanie 
 AW – Aruba (oznaczenie kodowe ISO 3166-1)

Zobacz też 
 Aw

Strony ujednoznaczniające